Juan Manuel Martínez puede referirse a:

 Juan Manuel Martínez (1985-), futbolista argentino;
 Juan Manuel Martínez Martínez «Casuco» (1955-), futbolista español;
 Juan Manuel Martínez Ugarte (1735-1801), religioso e historiador español - conocido como Manuel Risco.

en:Juan Manuel Martínez (disambiguation)